1962 Голяма награда на Германия е 10-о за Голямата награда на Германия и шести кръг от сезон 1962 във Формула 1, провежда се на 5 август 1962 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия